Barnardo puede referir a:

 Thomas John Barnardo (1845–1905), un filántropo británico, fundador del Barnardo caridad para niños de indigente.
 Syrie Barnardo (1879–1955) diseñadora de interiores británica.